Alexa Scimeca (1991-), est une patineuse américaine.
 Riccardo Scimeca (1975-), est un ancien joueur anglais de football.
 Thomas Scimeca (?-), est un acteur français.
Patronyme italien